Сімона Аманар (;  7 жовтня 1979, Констанца, Румунія) — видатна румунська гімнастка, триразова олімпійська чемпіонка, срібна та триразова бронзова призерка Олімпійських ігор, шестиразова чемпіонка світу та Європи.

Результати на турнірах

Посилання 
 

Румунські спортивні гімнастки
Румунські олімпійські чемпіони
Румунські срібні олімпійські медалісти
Румунські бронзові олімпійські медалісти
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 1996
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2000
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 1996
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 1996
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2000
Гімнасти на літніх Олімпійських іграх 1996
Гімнасти на літніх Олімпійських іграх 2000
Чемпіони світу зі спортивної гімнастики
Чемпіони Європи зі спортивної гімнастики